Jacob Jordaens, Zuid Nederlands kunstschilder
 Hans Jordaens (I) (1555-1630), Vlaams schilder
 Hans III Jordaens (1590-1643), Vlaams schilder
 Hans IV Jordaens (1616-1680), Vlaams schilder